Huld ist

 ein Zentralbegriff der mittelalterlichen Herrschafts- und Lebensordnungen, siehe Huld

Huld ist der Familienname folgender Personen:
 Ingeborg Huld-Zetsche (1934–2013), deutsche Provinzialrömische Archäologin
 Palle Huld (1912–2010), dänischer Abenteurer, Schriftsteller und Schauspieler